Schapper ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Henning Schapper (* 1937), deutscher Ministerialbeamter
 Helmut Schapper (1891–1976), deutscher evangelischer Theologe, Propst der Altmark
 Gottfried Schapper (1888–?), deutscher Funkaufklärer

 Wilhelmina Schapper, Geburtsname von Wilhelmina Koch (1845–1924), deutsche Komponistin und Pfarrfrau

Siehe auch:
 Schaper
 Schappert